Reitergeneral steht für:
 allgemein ein General, der hauptsächlich oder ausschließlich Kavallerie (Ulanen, Dragoner, Husaren, Kürassiere) befehligt
 ein General mit dem Kommando über eine Kavalleriedivision
 ein General mit der Rangstufe General der Kavallerie
 ein General mit der Dienststellung „General über die Reiterei“

Siehe auch: